Gabriella steht für:

 Gabriella (Schiff), Fährschiff der Viking Line
 (355) Gabriella, Asteroid des Hauptgürtels
 weiblicher Vorname, siehe Gabriele